Matthew Butcher oder Matt Butcher ist der Name folgender Personen:

* Matt Butcher (Fußballspieler) (* 1997), englischer Fußballspieler
 Matt Butcher (Musiker) (* 1983), britischer Musiker